Miejscowości w USA:
 Kinsman – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
Gminy w USA:
 Kinsman (ang. Kinsman Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull